Reckless Youth – film del 1922 diretto da Ralph Ince
Restless Youth (Reckless Youth) – film del 1928 diretto da Christy Cabanne
Donne amazzoni sulla Luna (Amazon Women on the Moon o Reckless Youth) – film del 1987 di Joe Dante, Carl Gottlieb, Peter Horton, John Landis e Robert K. Weiss